

Biografia 
Guido Genovesi nasce a Pisa il 5 settembre 1965, frequenta il Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera fino al quarto anno e conclude il suo percorso scolastico superiore diplomandosi presso l'Istituto d'arte di Cascina. Dal 1984 al 1987, all'età di 19 anni, inizia a lavorare come giornalista pubblicista presso il giornale La Nazione, principale quotidiano di Firenze. 

Successivamente si iscrive a Lettere Moderne presso l'Università di Pisa e nel 1991 si laurea con 110 e lode. In seguito decide di iscriversi alla facoltà di filosofia, ma abbandona gli studi all'esame dalla laurea. Conclusosi il suo percorso universitario, nel 1993 Genovesi lavora come commesso presso la C.L.U. (Cooperativa Libraria Universitaria) di Pisa, nel 1994 apre un negozio di compact disc e libri, il Musicomio, che chiude nel 2002 e negli anni 1995-1996 lavora come insegnante di storia dell'arte e filosofia nelle scuole superiori. Nel 2003 frequenta il primo anno alla scuola SSIS di Pisa e, dopo aver prematuramente abbandonato gli studi, va a lavorare dal padre che ha un negozio di mobili. 

L'anno dopo, nell'autunno 2004, partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello. La sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia dura 44 giorni, dopodiché il concorrente toscano viene espulso dal gioco a causa di un'imprecazione pronunciata durante la diretta televisiva della 7ª puntata del reality, poiché la produzione voleva rimandarlo nel tugurio dal quale era appena uscito a causa di una sua scorrettezza nel gioco (Genovesi aveva anticipatamente rivelato chi avrebbe portato con sé all'interno della suite).

La partecipazione al Grande Fratello è stata il suo trampolino di lancio, poiché in seguito Genovesi ha lavorato per molti anni come conduttore, opinionista e autore in programmi televisivi trasmessi sull'emittente televisiva toscana 50 Canale, ha recitato in alcuni spot pubblicitari e film del piccolo e grande schermo e ha scritto alcuni libri, fra i quali Disconnessioni, pubblicato nel 2017. Attualmente lavora come speaker radiofonico presso Radio Nostalgia dove dal lunedì al venerdì alle 16.30 conduce 100 secondi dal TUGURIO.

Carriera

Televisione 

 Grande Fratello 5 (Canale 5, 2004) - concorrente
 Caffè macchiato, talk show (50 Canale, 2005) - autore e conduttore
 L'Iconoclasta, programma di interviste a personaggi borderline (50 Canale, 2005-2006)
 L'impallato, programma di Andrea Buscemi (50 Canale, 2005-2006) - opinionista
 Alta Qultura, editoriale settimanale sui fatti di cronaca (50 Canale, 2006-2007) - autore e conduttore
 Panni Sporchi, tg comico-satirico (50 Canale, 2007-2016) - autore e conduttore

Cinema
 N (Io e Napoleone) (2006) regia di Paolo Virzì
 La marea silenziosa (2009) regia di Tommaso Cavallini
 Manuale d'amore 3 (2010) regia di Giovanni Veronesi
 Il professor Cenerentolo (2015) regia di Leonardo Pieraccioni
 Amore ingenuo (2013) cortometraggio di Massimiliano Gionti

Teatro
 Il mio reality(2005) monologo - attore e regista
 Un uomo di bar (2006-2008) monologo - regia di Ubaldo Pantani e Massimo Grigò

Opere 

 Il mio reality, Pontedera, Tagete Edizioni, 2005
 La vera storia del dottor Spadanzoni e di Esè l'ubriacone, racconto inserito nella raccolta "Giallo Pisano 2", Pisa, Felici Editore, 2006
 Chissà cosa succede a Gaborone, Pisa, Felici Editore, 2006
 La diagnosi, racconto inserito nella raccolta "Pronti per Einaudi", Roma, Coniglio Editore, 2007
 Panni sporchi, raccolta di articoli tratti dall'omonima trasmissione televisiva, Pontedera, Tagete Edizioni, 2008
 Il Forrest Gump italiano a cura di David De Filippi, Aliberti Editore, 2010 (autore di un capitolo nella biografia di Lapo Elkann)
 Disconnessioni, Pisa, Mds Editore, 2017

Note

Voci correlate
Grande Fratello (programma televisivo)
Grande Fratello (quinta edizione)

Collegamenti esterni
 
 La marea silenziosa